Klos (Dibër) (bepaalde vorm: Klosi), een stad en gemeente in de Albanese prefectuur Dibër
 Klos (Elbasan) (bepaalde vorm: Klosi), een voormalige gemeente en plaats in de gemeente Cërrik in de Albanese prefectuur Elbasan
 klos (bouwkunde), constructie- of gevelelement
 klos (touwslager), onderdeel van een lijnbaan
 klos: de kern waar een draad of kabel omheen gewonden is, zie ook:
 textielindustrie klos, spoel
 weven, schietspoel
 naaimachine > spoel(tje) en klos(je)
 textiel spinnen > spintol
 elektrotechniek > spoel, elektrische component in onder andere een dynamo
 KLOS (onderwijs) (Kleuter Leidster Opleiding School), opleidingsschool voor kleuterleidsters.